Matriz puede referirse a los siguientes artículos:

Matemáticas 
 Matriz (matemática),

Programación 
 Matriz,

Artística 
 Matriz, soporte que puede ser de diversos materiales (los que denominan el tipo de grabado) el cual es modificado y finalmente impreso.

Biología 
 Útero o matriz, el órgano de la gestación del aparato reproductor femenino.
 Matriz extracelular, conjunto de materiales extracelulares que forman parte de un tejido.
 Matriz ósea, matriz extracelular mineralizada que forma el tejido óseo.
 Matriz mitocondrial, espacio dentro de la membrana interna de la mitocondria.
 Matriz citoplasmática, la estructura celular en la que se insertan los orgánulos de una célula.

Geografía 
 Matriz, una ciudad portuguesa en la región de Borba.
 Matriz, una ciudad portuguesa de la región de las Azores.
 Matriz, una freguesia portuguesa perteneciente al municipio de Ribeira Grande.

Geología 
 Matriz (geología), material intersticial o que rodea a otras partículas.

Otros usos 
 Matriz, pieza de bronce que formaba parte del molde a partir de la que se obtenían los tipos de imprenta; esta pieza contenía el ojo (parte impresa) de la letra.
 Matriz (análisis químico)
 Empresa matriz

Véase también 

 Matrix (desambiguación)